Суперкубок Албании 2009 года () — 16-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2008/09 «Тирана» и обладатель Кубка Албании 2008/09 «Фламуртари». Встреча состоялась 16 августа 2009 года в Тиране, на стадионе Кемаль Стафа.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2009 на сайте footballdatabase.eu

2009
Матчи ФК «Тирана»
Матчи ФК «Фламуртари»
Албания
Спорт в Албании в 2009 году
События 16 августа
Август 2009 года
Спортивные соревнования в Тиране